Gowan est un notamment le nom de :

Patronyme 
 
 Lawrence Gowan

Hydronyme 
 La Gowan, rivière de l’Ile du Sud, en Nouvelle-Zélande.